Miejscowości w USA:
 County Line – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
Gminy w USA:
 County Line (ang. County Line Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard